Бобро́вников — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бобровников Василь Валентинович (1971) — український хокеїст
 Бобровников Євген Миколайович (1918–1988) — український артист.
 Бобровников Кирило Вікторович (1908–1986) — український художник кіно.
 Бобровников Микола Федорович (1896–1988) — астроном США.
 Бобровников Олексій:
 Бобровников Олексій Вікторович (1912–1998) — український художник кіно і театру.
 Бобровников Олексій Євгенович (1979) — український журналіст, кіносценарист